Wieczorek:
 Heidemarie Wieczorek-Zeul, född Zeul (* 1942, Frankfurt am Main), en tysk politiker (SPD)
 Henryk Wieczorek (* 1949, Chorzów), en polsk fotbollsspelare
 Teresa (Barbara) Ciepły, född Wieczorek (19372006), en polsk friidrottare

Polska efternamn